Robert (van) Bellême is de naam van een aantal leden van het Franse adellijke geslacht de Bellême.
 Robert I van Bellême (11e eeuw) zoon van Willem I van Bellême.
 Robert II van Bellême (bijgenaamd De Duivel) (11e–12e eeuw) zoon van Rogier II van Montgomery.